Михаил Иванович Орлов:
 Орлов, Михаил Иванович (1864—1920) — профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
 Орлов, Михаил Иванович (1875—1944) — русский военачальник, генерал-майор.
 Орлов, Михаил Иванович (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Орлов, Михаил Иванович (1923—2005) — советский и российский актёр театра и кино.